DRC steht für:
 DARPA Robotics Challenge, ehemaliger internationaler Robotikwettbewerb
 Democratic Republic of the Congo, englisch für die Demokratische Republik Kongo
 Democratic Resettlement Community, ein ehemaliger Slum von Swakopmund-Matutura in Namibia
 Design Rule Check, ein Verifikationsschritt beim Chipentwurf
 Deutscher Rugby Club Hannover
 Domaine de la Romanée-Conti, ein Weingut in Burgund
 Dutch Reformed Church, die Niederländisch-reformierte Kirche in Südafrika
 Dynamic Ride Control in der Fahrwerkstechnik
 Bahnhof Reichenbach (Vogtl) ob Bf (DS100-Code)
 Dirico Airport (IATA-Code), Flughafen von Dirico, Provinz Cuando Cubango, Angola

drc steht für:
 Minderico (Piação do Ninhou; ISO-639-3-Code), iberoromanischer Soziolekt von Tuchherstellern und -händlern in der Gegend von Minde (Alcanena), Portugal

Abkürzung